A 27.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 8 de maio a 13 de maio de 1973 com um percurso de 899,1 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Genebra, e final em Lancy.
O vencedor foi o belga Wilfried David, cobrindo a prova a uma velocidade média de 37,1 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats

1973
1973 na Suíça
1973 no ciclismo